Туро́н — многозначный термин. Может означать:

Топонимы 
 Турон — муниципалитет в Андалусии, Испания.
  — приход в Асутрии, Испания.
  — река в Андалусии, Испания.

Прочее 
 Турон — второй снизу ярус верхнего отдела меловой системы.
 Турон — узбекское единоборство.
  — узбекистанский футбольный клуб из Яйпана — административного центра Узбекистанского района Ферганской области.
 «Турон» — прежнее название узбекистанского футбольного клуба «Арал» из Нукуса.

См. также 
 Туррон